Ганс Генріх Пфайффер (, 1896–1970) — німецький ботанік і фізіолог.

Біографія 
Ганс Генріх Пфайффер народився 10 січня 1896 року.

Спеціалізувався на насіннєвих рослинах.

У 1938 році була опублікована його робота Submikroskopische Morphologie des Protoplasmas.

У 1940 році була опублікована його робота Experimentelle Cytologie.

Ганс Генріх Пфайффер помер в 1970 році.

Деякі публікації 

 1938. Submikroskopische Morphologie des Protoplasmas, 73 Gebr. Borntraeger, Berlín.
 1940. Experimentelle Cytologie, 35 et seq. Chron. Bot. Co. Leyden.
 1948. Kolloid-Z. Z. Naturforsch. 1: 461.
 1948. Birefringence and Orientation-Rate of the Leptones of Protoplasm. Nature 162: 419—420. doi:10.1038/162419a0.
 Kuster, E; HH Pfeiffer. 1958. Osmotischer wert, Saugkraft, turgor. Ed. Vienna: Springer-Verlag. 7 pp.
 Huss, W; HH Pfeiffer. 1948. Zellkern und Vererbung (Núcleos celulares y características). Ed. Schwab. 160 pp.
 Pfiffer, HH. 1949. Das Polarisationsmikroskop als Messinstrument in Biologie und Medizin (El microscopio de polarización como instrumento de medida en biología y en medicina). Ed. Vieweg. 94 pp.
 Pfiffer, HH. 1940. Experimentelle cytologie. Ed. F.Verdoorn, vol. 4. 240 pp. 28 il.

Примітки

Література 

 

Німецькі фізіологи
Німецькі ботаніки
Автори ботанічних таксонів